Владимир (Мирчо) Андонов Чопов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1890 година в Кукуш, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Родителите му са Руша Делчева-Чопова, сестра на Гоце Делчев, и хлебопекарят Андон (Доне) Чопов, брат на полковник Григор Чопов. Има трима братя и три сестри: Тодор – революционер, Туше, Христо, Велика (Лика) – педагог и публицист, Ленка и Магда.

Владимир Чопов се присъединява към ВМОРО и през 1906 година е четник при Дамян Груев. Участва в сражението край Русилово през декември, при което загива войводата. След Младотурската революция от юли 1908 година се легализира и живее в Кукуш, но през 1910 година отново минава в нелегалност и действа с чета.

Участва в Балканската война като доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Инженерно-техническата част. Участва и в Междусъюзническата и Първата световна война. Загива в боевете на българската армия срещу силите на Антантата между Каймакчалан и Добро поле. Гробът му е неизвестен, но негова паметна плоча е поставена в село Скочивир от сестра му Лика.

Родословие

Бележки 

Македоно-одрински опълченци
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български военни дейци от Първата световна война
Загинали през Първата световна война
Родени в Кукуш